Я́дринское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Ядринского района Чувашской Республики. Административный центр — город Ядрин.

Муниципальные символы 
Герб города представляет собой геральдический щит французской формы. На синем фоне изображен новый символ герба города Чебоксары, что указывает на административное положение города Ядрина. Три элемента чувашского орнамента, стилизованно изображающих дубы, связаны зигзагообразной лентой и означают прошлое, настоящее и будущее города. В центральном элементе орнамента на красном поле указана дата (1590) первого летописного упоминания о городе Ядрине.
Верхняя часть герба отделена от основания второй зигзагообразной лентой, в чувашской орнаментике традиционно изображающей реку, чем характеризуется географическое положение Ядрина, расположенного на Суре.
В основании герба помещена собственная эмблема Ядрина — золотая пирамида из ядер,— заимствованная из старого герба 1781 года, что указывает на историчность города. Поля герба в соответствии с Государственным флагом Чувашской АССР окрашены в красный и светло-синий цвета. Герб утвержден на 9 сессии городского Совета народных депутатов 28 июня 1989 года. Автор В. Н. Разумов.

Население

Местное самоуправление 
Главой администрации поселения отсутствует.

Ссылки 
 Официальный сайт Ядринского городского поселения

Примечания 

Городские поселения Чувашии
Муниципальные образования Ядринского района